Glorreiche Revolution steht für:
 Glorious Revolution in England 1688/89
 Glorreiche Revolution (Spanien) in Spanien 1868  (siehe Juan Prim)